Petrovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Petrovce, comune del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica
Petrovce, comune del distretto di Sobrance, nella regione di Košice
Petrovce, comune del distretto di Vranov nad Topľou, nella regione di Prešov
Petrovce nad Laborcom, comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice
Granč-Petrovce, comune del distretto di Levoča, nella regione di Prešov